US Open 2011 var en tennisturnering, der spilledes udendørs på hardcourt-underlag i perioden 29. august – 12. september 2011. Turneringen var den 131. udgave af US Open og den fjerde og sidste grand slam-turnering i 2011. Den blev spillet på Billie Jean King National Tennis Center i Queens, New York City, USA.

Resultater

Herresingle 

Hovedturneringen i herresingle havde deltagelse af 128 spillere. Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem er vist nedenfor.

Damesingle 

Hovedturneringen i damesingle havde deltagelse af 128 spillere. Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem er vist nedenfor.

Herredouble 

Hovedturneringen i herredouble havde deltagelse af 64 par. Resultaterne fra kvartfinalerne og frem er vist nedenfor.

Damedouble 

Hovedturneringen i damedouble havde deltagelse af 64 par. Resultaterne fra kvartfinalerne og frem er vist nedenfor.

Mixed double 

Turneringen i mixed double havde deltagelse af 32 par. Resultaterne fra kvartfinalerne og frem er vist nedenfor.

Kilder / eksterne henvisninger 

 US Open

2011
WTA Tour 2011
ATP Tour 2011